Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a lovaglás egyéni lovastusa versenyszámát július 28. és 30. között rendezték a Real Polo Clubban.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Díjlovaglás

Tereplovaglás

Díjugratás

Végeredmény

Források 

Lovaglás az 1992. évi nyári olimpiai játékokon